IV. Péter aragóniai király (1319–1387)
IV. Péter moldvai fejedelem (1487 körül–1546)
IV. Péter portugál király (1798–1834), I. Péter néven Brazília császára